Домовые змеи () — род змей из семейства Lamprophiidae.

Описание 
Общая длина представителей этого рода колеблется от 60 см до 1,2 м. Наблюдается половой диморфизм — самки крупнее самцов. Голова узкая с округлыми глазами умеренного размера, туловище удлинённое, толстое с гладкой чешуёй. Окраска от песчано-коричневой до чёрной, с оранжевым, красным или зелёным оттенком. Брюхо розовато-белое.

Образ жизни  
Населяют полупустыни, луга, кустарниковую растительность. Активны ночью, питаются ящерицами, грызунами, иногда птицами.

Размножение 
Это яйцекладущие змеи. Самки откладывают до 15 яиц.

Распространение 
Обитают в Африке южнее Сахары и на Аравийском полуострове.

Классификация 
На сентябрь 2018 года в род включают 13 видов:

Галерея

Примечания

Литература 
 Duméril, Bibron & Duméril, 1854 : Erpétologie générale ou histoire naturelle complète des reptiles. Tome septième. Première partie, p. 1-780.

Lamprophiidae